Ley del Acuartelamiento o Alojamiento (Quartering Act) mediante esta ley, el 15 de mayo de 1765, la Corona británica impuso a los colonos la obligación de dar refugio y alimento a los 10000 soldados que llegaran de la metrópoli, primero en barracas y casas públicas y después directamente en sus hogares.

Fue otro de los medios por los que la corona intentaba aumentar su control sobre las colonias e imponer otras medidas como los impuestos.

Originalmente estaban pensadas como una respuesta a los problemas que surgieron durante la Guerra entre Francia y la India y pronto se convirtieron en una fuente de tensiones entre los habitantes de las Trece Colonias y el gobierno de Londres. Estas tensiones llevarían más tarde a la Revolución Americana.

Referencias 

Leyes intolerables